Кратер Виет () — древний большой ударный кратер в юго-западной части видимой стороны Луны. Назван в честь французского математика, основоположника символической алгебры, Франсуа Виета (1540—1603) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Бюрги на северо-западе, кратер Анри (братья) на севере-северо-западе, кратер Анри на севере, кратер Кавендиш на севере-северо-востоке, кратер Де Гаспарис на северо-востоке, кратер Фурье на востоке и кратер Лакруа на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 87,2 км, глубина 0,93 км.

Вал кратера имеет полигональную форму, умеренно разрушен и перекрыт множеством небольших кратеров, нарушен множеством разрывов и долин. Внутренний склон широкий и нерегулярный, имеет следы террасовидной структуры. Высота вала кратера над окружающей местностью 1400 м, в восточной части вала один из пиков имеет возвышение над дном чаши кратера 3350 м, другой пик к северу от него имеет возвышение над дном чаши кратера 4300 м. Объем кратера составляет приблизительно 7200 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, с незначительными поднятиями местности в южной части. В северной части чаши имеется цепочка кратеров тянущаяся в направлении юго-запад – северо-восток в которую входят сателлитные кратеры Виет G,H и J (см. ниже). Имеется слабо заметный центральный пик.

Кратковременные лунные явления 
В районе кратера Виет наблюдались кратковременные лунные явления в виде изменения вида тёмных пятен южнее кратера.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитных кратеров Виет A и B относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 

 Цифровой фотографический атлас Луны
 Кратер Виет на карте LAC-92
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны